Il doppio del torneo di tennis Rijeka Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jérôme Haehnel e Jean-René Lisnard che hanno battuto in finale Ivo Klec e Lukáš Lacko 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nathan Healey /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Jean-Claude Scherrer /  Lovro Zovko (primo turno)

 Alessandro Motti /  Uros Vico (primo turno)
 Thierry Ascione /  Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rijeka Open 2007